Naselja u Srbiji:
 Volujac (Užice, Srbija), naselje u sastavu općine Užice
 Volujac (Šabac, Srbija), naselje u sastavu općine Šabac

Naselje u BiH:
 Volujac (Trebinje, BiH), naselje u sastavu općine Trebinje